Gâmbia pode-se referir a:
 Gâmbia - país na costa ocidental africana, rodeado pelo Senegal;
 Rio Gâmbia - um rio que percorre esse país;
 Senegâmbia - uma antiga federação formada pelo Senegal e a Gâmbia;
 Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra - uma freguesia portuguesa do concelho de Setúbal.

Desambiguação